NS-Raubgut steht für:

 in der Zeit des Nationalsozialismus geraubte Kunstwerke, siehe Raubkunst
 in der Zeit des Nationalsozialismus geraubtes Edelmetall, siehe Raubgold